Перешкольник — еврейская фамилия. 

 Перешкольник, Лев Михайлович (1902—1976) — советский график, плакатист и живописец.
 Перешкольник, Соломон Львович (1936—2017) — советский и российский зоолог, популяризатор науки и деятель охраны природы.

См. также 
 Энгельгардт, Нина Вадимовна (по первому мужу Перешкольник, 1903—1983) — репрессированная артистка.

Другие значения 
 Перешкольник (Перешкольный, Перешкольский) — медоваренный завод в городе Харьков в 1860-е годы.
  — «перешколить», то есть пересадить саженцы растений.